Носо́вский — русская фамилия.

Известные носители:
 Носовский, Александр Николаевич (род. 1961) — российский кинооператор.
 Носовский, Анатолий Владимирович (род. 1961) — украинский физик.
 Носовский, Глеб Владимирович (род. 1958) — российский математик; соавтор книг А. Т. Фоменко.
 Носовский, Иван Иванович (1914—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Носовский, Игорь Георгиевич (1920—2015) — советский и российский учёный, патриарх науки о трении и износе материалов.
 Носовский, Наум Эммануилович (1905—1978) — советский государственный и военный деятель.

Топонимы 
 Носовский — хутор (Еланский район, Волгоградская область, Россия).
 Носовский район — административная единица на юго-западе Черниговской области Украины.